Натуральне число 365
 365 рік до нашої ери
 365 рік нашої ери